NGC-katalógus (New General Catalogue – Új Általános Katalógus) az amatőrcsillagászok körében legelterjedtebb, mélyég-objektumokat tartalmazó katalógus. Az eredeti katalógus 7840 objektumot tartalmaz, melyeket sorszámmal lehet azonosítani. Az objektumok általában más jelöléssel is rendelkeznek, például az NGC 1976 Orion-köd és Messier 42 (Messier-katalógus) néven is ismert.

Az NGC-katalógust az 1880-as években állította össze J. L. E. Dreyer, nagyrészt William Herschel korábbi megfigyelései alapján. 

Az NGC első frissítését Index Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars (rövidítve IC) néven jelentette meg Dreyer, amely 1520 objektumot tartalmaz. 1908-ban adta ki a 3866 objektumot tartalmazó IC II-t. Az NGC kiegészítésének tekintett 5386 objektumnak saját számozása van, és együttesen IC objektumoknak nevezzük őket. Ezeknek az 1888 és 1907 között felfedezett galaxisoknak, halmazoknak és ködöknek többsége a fényképezés segítségével vált elérhetővé. Az IC katalógusok javítását 1912-ben publikálta Dreyer a Monthly Notices of the Royal Astronomical Society csillagászati folyóiratban.

A legismertebb NGC-objektumok fontosabb adatai 

Az eredeti NGC-katalógus számos hibát tartalmazott, amiket később kijavítottak.

Kapcsolódó szócikkek 

 NGC-objektumok listája
 Messier-katalógus
 Caldwell-katalógus
 mélyég-objektum
 extragalaktikus csillagászat

Csillagászati katalógusok